Las leyes raciales se pueden referir a:
 las Leyes de Núremberg promulgadas en 1935 por los nazis en Alemania.
 las Leyes raciales fascistas, promulgadas por el gobierno fascista italiano a partir de 1938.